Grad u Danskoj:
 Varde, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Varde (općina), općina u regiji Južna Danska